Cirrus [] (lat. cirrus „Haarlocke“) steht für:

 Cirrus (Zoologie), Körperanhang bzw. Körperanhänge (Cirren) verschiedener Tiere
 Cirrus (Wolke), Eiswolke in großer Höhe
 Cirrus (Band), US-amerikanische Band

Unternehmen
 Cirrus Airlines, deutsche Fluggesellschaft
 Cirrus Design Corporation, Flugzeughersteller; siehe auch Liste von Flugzeugtypen/C-D#Cirrus
 Cirrus Engines Ltd., britischer Flugmotorenhersteller
 Cirrus Logic, US-amerikanische Halbleiterfirma

Produkte
 Cirrus (Bargeldbezugskarte), von MasterCard angebotene Debitkarte
 Cirrus (Raketentyp), deutscher Raketentyp
 Cirrus (Schiff, 2009), Passagier-Katamaran auf dem Vierwaldstättersee
 A.D.C. Cirrus, ein Flugzeugtriebwerk von A.D.C.
 Chrysler Cirrus, PKW-Modell aus den 1990er Jahren
 D-30 „Cirrus“, Experimentalflugzeug von 1938 
 Schempp-Hirth Cirrus und Schempp-Hirth Standard Cirrus, zwei Segelflugzeugtypen

 Siehe auch
 Titularerzbistum Cyrrhus, Titularerzbistum der römisch-katholischen Kirche
 Cirrus (Keramiker), ein antiker römischer Keramiker